Der Dreiband-Weltcup 2004/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 18. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 3. bis zum 9. Mai 2004 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im andalusischen Sevilla statt. Es war das siebte Dreiband-Weltcup Turnier in Spanien.

Geschichte 
Vor diesem Weltcup-Turnier wurden von der UMB einige Änderungen festgelegt. So werden ab jetzt die Weltranglisten-Punkte neu verteilt. Auch das Preisgeld wurde für alle Turniere festgeschrieben. Für das Turnier hatten sich 120 Teilnehmer eingeschrieben. 4 sagten dann ab, so dass mit 116 Teilnehmern gespielt wurde. Die in der Weltcup-Gesamtwertung führenden setzten sich in Sevilla bis ins Halbfinale durch. Die Ausnahme war Dick Jaspers, der im Achtelfinale gegen einen gut spielenden Kim Kyung-roul aus Korea unterlag. Das Finale bestritten Frédéric Caudron und der Lokalmatador Daniel Sánchez. Caudron siegte relativ sicher mit 3:1 Sätzen. Die beiden bislang Führenden Semih Saygıner und Torbjörn Blomdahl wurden gemeinsam Dritte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Aus den Unterlagen sind Ergebnisse der Qualifikation nicht bekannt. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez 
  Filipos Kasidokostas 
  Marco Zanetti  
  Tayfun Taşdemir
  Martin Horn
  Tonny Carlsen
  Eddy Merckx
  Jacob Haack-Sörensen

Qualifikation 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste Gruppenzweite für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2004 3
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Sevilla